Червоный Плугатарь — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Плугатарь — до 2016 г. название села Плугатарь в Широковском районе Днепропетровской области.
 Червоный Плугатарь — до 2016 г. название села Косня в Малинском районе Житомирской области.
 Червоный Плугатарь — до 2016 г. название села Плугатарь в Талалаевском районе Черниговской области.

См. также 

 Красный Пахарь